De familie Berryesa was een familie van Spaanstalige Basken die zich in Noord-Californië vestigde en veel grond bezat in de San Francisco Bay Area. De naam Berryessa werd doorgegeven aan onder andere:
 Berryessa (San Jose), een wijk in San Jose
 Berryessa (VTA), een VTA-station in San Jose
 Berryessa Creek, een beek in Santa Clara County
 Berryessa Snow Mountain National Monument, een natuurgebied ten noorden van de Bay Area
 Lake Berryessa, een stuwmeer in Napa County